Studencka liga ukraińska w piłce nożnej (ukr. Студентська ліга. Чемпіонат України з футболу серед команд вищих навчальних закладів (ВНЗ), Studentśka liha. Czempionat Ukrajiny z futbołu sered komand wyszczych nawczalnych zakładiw (WNZ)) rozgrywane są od 2001 roku. Rozgrywki odbywają się spośród drużyn składających się ze studentów wyższych uczelni Ukrainy.

W rozgrywkach Studenckiej ligi Ukrainy uczestniczy różna liczba drużyn, które systemem jesień-wiosna rozgrywają swoje mecze. Liczba drużyn zależna od liczby zgłoszeń od wyższych uczelni. Liga zarządzana przez Ogólnoukraińską Studencką Asocjację Piłki Nożnej (ukr. Всеукраїнська футбольна асоціація студентів (ВФАС) Wseukrajinśka futbolna asociacija studentiw (WFAS)).

Studenckie Mistrzowie Ukrainy

Zdobywcy tytułów mistrzowskich

Mistrz Ukrainy 
 Uniwersytet w Czerniowcach – 2 razy
 Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem w Kijowie – 2 razy
 Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu – 2 razy
 Narodowa Lotnicza Akademia Ukrainy w Kirowohradzie – 1 raz
 Narodowy Techniczny Uniwersytet Politechnika Kijowska – 1 raz
 Akademia Zoo-weterynaryjna w Charkowie – 1 raz

Zobacz też 
 Mistrzostwa Ukrainy

Linki zewnętrzne 
 Studencka liga na stronie PFL 
 

Rozgrywki piłkarskie na Ukrainie
Mistrzostwa Ukrainy w piłce nożnej mężczyzn